Allier bezeichnet

 den 421 km langen Loire-Nebenfluss Allier
 das nach dem Fluss benannte französische Département Allier
 Allier (Arros), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Arros
 Allier (Hautes-Pyrénées), eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées

Allier oder L’Allier ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Allier (1807–1836), französischer Grafiker und Historiker  
 Antoine Allier (1793–1870), französischer Bildhauer und Politiker  
 Carolina Allier (* ~1935), mexikanische Badmintonspielerin
 Jacques Allier (1900–1979), französischer Bankier  
 Jean-Paul L’Allier (1938–2016), kanadischer Politiker 
 Pierre Allier (1908–1968), französischer Jazzmusiker
 Raoul Allier (1862–1939), französischer reformierter Theologe  
 Thomas Allier (* 1975), französischer BMX-Radrennfahrer